Museu Marítim de Greenwich (del seu nom en anglès National Maritime Museum), museu marítim ubicat a Greenwich (Londres), al Regne Unit
 Nikhil Manipuri Mahasabha, partit polític històric de Manipur, a l'Índia
 Network-Integrated Multimedia Middleware, entorn de treball multimèdia